Bangkalan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 lebten hier auf 1.300 Quadratkilometern reichlich eine Million Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Bangkalan.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 112°40′06″ und 113°08′04″ ö. L. sowie zwischen 6°51′39″ und 7°11′39″ s. Br. Bangkalan ist der westlichste Kabupaten auf der Insel Madura und grenzt im Osten an den Regierungsbezirk Sampang. Im Norden bilden die Javasee sowie im Westen und Süden die Straße von Madura eine natürliche Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Bangkalan in 18 Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 281 Dörfer aufgespalten, davon acht städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 35.26.01 || style="text-align:left" | Bangkalan || style="text-align:left" | Kraton || 35,02 || 76.499 || 86.245 || 2.462,7 || 97,2 || 6 || 7
|-
| 35.26.02 || style="text-align:left" | Socah || style="text-align:left" | Socah || 53,83 || 52.953 || 63.421 || 1.178,2 || 97,1 || 11 || –
|-
| 35.26.03 || style="text-align:left" | Burneh || style="text-align:left" | Burneh || 66,10 || 55.840 || 63.567 || 961,7 || 99,8 || 11 || 1
|-
| 35.26.04 || style="text-align:left" | Kamal || style="text-align:left" | Banyuajuh || 41,40 || 45.942 || 48.763 || 1.177,9 || 95,3 || 10 || –
|-
| 35.26.05 || style="text-align:left" | Arosbaya || style="text-align:left" | Arosbaya || 42,46 || 40.203 || 48.025 || 1.131,1 || 99,1 || 18 || –
|-
| 35.26.06 || style="text-align:left" | Geger || style="text-align:left" | Campor || 123,31 || 62.755 || 81.834 || 663,6 || 98,5 || 13 || –
|-
| 35.26.07 || style="text-align:left" | Klampis || style="text-align:left" | Klampis Barat || 67,10 || 48.360 || 57.220 || 852,8 || 96,1 || 22 || –
|-
| 35.26.08 || style="text-align:left" | Sepulu || style="text-align:left" | Sepulu || 73,25 || 38.826 || 46.487 || 634,6 || 96,4 || 15 || –
|-
| 35.26.09 || style="text-align:left" | Tanjung Bumi || style="text-align:left" | Tanjung Bumi || 67,49 || 48.668 || 54.344 || 805,2 || 96,5 || 14 || –
|-
| 35.26.10 || style="text-align:left" | Kokop || style="text-align:left" | Dupok || 125,75 || 64.531 || 73.941 || 588,0 || 97,6 || 13 || –
|-
| 35.26.11 || style="text-align:left" | Kwanyar || style="text-align:left" | Delemer || 47,81 || 41.751 || 51.611 || 1.079,5 || 96,4 || 16 || –
|-
| 35.26.12 || style="text-align:left" | Labang || style="text-align:left" | Sukolilo Timur || 35,23 || 33.322 || 38.317 || 1.087,6 || 95,4 || 13 || –
|-
| 35.26.13 || style="text-align:left" | Tanah Merah || style="text-align:left" | Petrah || 68,56 || 56.798 || 70.805 || 1.032,8 || 97,0 || 23 || –
|-
| 35.26.14 || style="text-align:left" | Tragah || style="text-align:left" | Soket Laok || 39,58 || 26.599 || 30.318 || 766,0 || 96,3 || 18 || –
|-
| 35.26.15 || style="text-align:left" | Blega || style="text-align:left" | Blega || 92,82 || 52.058 || 57.726 || 621,9 || 98,0 || 19 || –
|-
| 35.26.16 || style="text-align:left" | Modung || style="text-align:left" | Patereman || 78,79 || 43.928 || 46.057 || 584,6 || 94,0 || 17 || –
|-
| 35.26.17 || style="text-align:left" | Konang || style="text-align:left" | Bandung || 81,09 || 45.023 || 53.434 || 659,0 || 98,3 || 13 || –
|-
| 35.26.18 || style="text-align:left" | Galis || style="text-align:left" | Galis || 120,56 || 72.705 || 88.262 || 732,1 || 98,4 || 21 || –
|-
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.27 || Kab. Bangkalan || Bangkalan || style="text-align:right"|1.260,15|| style="text-align:right"|906.761|| style="text-align:right"|1.060.377
! style="text-align:right"|841,5||style="text-align:right"|97,2||273||8
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Bangkalan 1.083.192 Menschen, davon 548.631 Frauen und 534.561 Männer. Die Bevölkerung besteht aus Maduresen, Javanern und chinesischen Indonesiern. Vorherrschende Religion ist der Islam (99,85 %), Christen waren mit 0,14 % vertreten (1044 Protestanten, 442 Katholiken). 

47,68 Prozent der Gesamtbevölkerung waren Ende 2021 ledig; 46,12 Prozent verheiratet; 1,16 Prozent geschieden und 5,04 Prozent verwitwet

Verkehr 
Im Jahr 2009 wurde die Suramadu-Brücke fertiggestellt, die als erste (gebührenpflichtige) Brücke überhaupt die Inseln Java und Madura verbindet. Die Suramadu-Brücke ist die längste Brücke in Indonesien. Sie integriert Bangkalan in die Metropolregion von Surabaya.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bangkalan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)